Villedieu – comune francese situato nel dipartimento del Cantal
 Villedieu – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or
 Villedieu – comune francese situato nel dipartimento della Vaucluse
 Villedieu-les-Poêles – comune francese situato nel dipartimento della Manica

Pagine correlate 
 La Villedieu